Hüniken steht für:

 Hüniken, Gemeinde im Bezirk Wasseramt des Kantons Solothurn, Schweiz
 Hüniken (Schneisingen), Weiler in der Gemeinde Schneisingen im Kanton Aargau, Schweiz

Hüniken ist der Nachname folgender Personen:

 Manfred Hüniken (1928–2017), deutscher Politiker (CDU) und Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages